Bath, mot anglais qui signifie « bain », est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme

Bath, ville au sud ouest de l'Angleterre ;
 Bath, circonscription située dans le Somerset

Bath, village du canadien de l'Ontario faisant partie du canton Loyalist ;
 Bath, village canadien du Nouveau-Brunswick ;

Bath, ville de Caroline du Nord ;
 Bath, un village du comté de Mason en Illinois.
 Bath, ville du Maine ;
 Bath, ville du New Hampshire ;
 Bath, ville de l'État de New York ;
 Bath, village de l'État de New York ;
 Bath, un borough du comté de Northampton, en Pennsylvanie ;

Bath, village des Pays-Bas, dans la commune de Reimerswaal.
 Fort Bath, ancienne commune néerlandaise, rattachée à Reimerswaal.

Patronyme 

 Adélard de Bath (v. 1080-v. 1152), savant et enseignant anglais, philosophe, mathématicien et naturaliste, moine bénédictin du XIIe siècle.
 Hubert Bath (1883-1945), compositeur de musique de film britannique. 
 Patricia Bath (1942-2019), ophtalmologiste et inventrice américaine.
 James Reynolds Bath (1936-), homme d’affaires américain.

Personnage de fiction 
 Hubert Bonnisseur de la Bath, alias OSS 117, agent secret créé par l'écrivain français Jean Bruce, en 1949, pour devenir le héros de la saga OSS 117.

Voir aussi 
 Bath Rugby
 Thermes de Bath
 Université de Bath
 Université de Bath Spa
 

Patronyme anglais